Očura (Lepoglava), een plaats in de gemeente Lepoglava in de Kroatische provincie Varaždin
Očura (Novi Golubovec), een plaats in de gemeente Novi Golubovec in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje